Ștefănești ist der Name folgender Ortschaften:

 in Rumänien:
 Ștefănești (Botoșani), Stadt im Kreis Botoșani
 Ștefănești (Argeș), Stadt im Kreis Argeș
 Ștefănești (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea
 Ștefănești (Suseni), Dorf im Kreis Argeș
 Ștefănești (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Ștefănești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Ștefănești (Mureș), Dorf im Kreis Mureș

 in der Republik Moldau:
 Ștefănești (Căușeni), Dorf im Rajon Căușeni
 Ștefănești (Florești), Gemeinde im Rajon Florești
 Ștefănești (Ștefan Vodă), Gemeinde im Rajon Ștefan Vodă